Leeina är ett släkte av svampar. Leeina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leeina